AKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kufra (Libia)
 akf – codice ISO 639-3 della lingua akpa